Несколько кораблей Королевского флота назывались HMS Montagu или HMS Montague, в честь эрлов Монтегю:

 HMS Montague — 52-пушечный фрегат типа Speaker; спущен на воду в 1654 как Lyme, переименован в 1660, перестроен в 1698 и 1716; разобран в 1749.
 HMS Montagu — 60-пушечный линейный корабль 3 ранга; спущен на воду в 1757, затоплен в качестве брекватера в 1774.
 HMS Montagu — 74-пушечный линейный корабль 3 ранга; спущен на воду в 1779; разобран в 1818.
 HMS Montagu — линкор типа Duncan (или Admiral); спущен на воду в 1901, сел на скалы в 1906.